Кубок мира по конькобежному спорту 2014/2015 () — серия этапов соревнований по конькобежному спорту, которые проходили с 14 ноября 2014 года по 22 марта 2015 года.

Было проведено 7 этапов. Первый прошёл 14-16 ноября 2014 года в Обихиро, второй этап — 21-23 ноября в Сеуле, третий — 5-7 декабря в Берлине, четвёртый — 12-14 декабря в Херенвене, пятый — 31 января — 1 февраля в Хамаре, шестой — 7-8 февраля в Херенвене, седьмой — 21-22 марта в Эрфурте. В общем зачёте победили Павел Кулижников и Хизер Ричардсон.

Календарь

Квалификационный норматив 
Для участия в Кубке мира спортсмен должен выполнить определённый норматив на дистанции на международных или национальных соревнованиях, прошедших после 1 июля 2013 года. Отдельные нормативы были утверждены для катков, кроме двух высокогорных крытых катков в Калгари и Солт-Лейк-Сити.

Рекорды мира

Мужчины

Женщины

Участники 

При большом количестве участников на этапе их делят на два дивизиона — А и Б. Лучшие спортсмены из дивизиона Б на следующем этапе выступают в дивизионе А.

Призёры

Мужчины

1-й этап —  Обихиро (14-16 ноября 2014 года)

2-й этап —  Сеул (21-23 ноября 2014 года)

3-й этап —  Берлин (5-7 декабря 2014 года)

4-й этап —  Херенвен (12-14 декабря 2014 года)

5-й этап —  Хамар (31 января — 1 февраля 2015)

6-й этап —  Херенвен (7-8 февраля 2015 года)

Финал —  Эрфурт (21-22 марта 2015 года)

Женщины

1-й этап —  Обихиро (14-16 ноября 2014 года)

2-й этап —  Сеул (21-23 ноября 2014 года)

3-й этап —  Берлин (5-7 декабря 2014 года) 
{| class="wikitable"
|<center> Дистанция
|<center>
|bgcolor="gold"| <center> Золото
|bgcolor="gold"| <center> Время
|bgcolor="silver"| <center> Серебро
|bgcolor="silver"| <center> Время
|bgcolor="CC9966"| <center> Бронза
|bgcolor="CC9966"| <center> Время
|-
|rowspan=2 align="center" |500 м
| 1-й забег
| Ли Сан Хва ||37,87
| Хизер Ричардсон ||38,21
| Марго Бур ||38,40
|-
| align="center" |2-й забег
| Ли Сан Хва ||37,96
| Хизер Ричардсон ||38,07
| Нао Кодайра ||38,11
|-
|align="center" |1000 м
|
| Бриттани Боу ||1:14,81
| Хизер Ричардсон ||1:15,14
| Ли Циши ||1:15,94
|-
|align="center" |1500 м
|
| Ирен Вюст  ||1:55,89
| Хизер Ричардсон ||1:55,91
| Маррит Ленстра ||1:55,93
|-
|align="center" |3000 м
|
| Ирен Вюст  ||4:01,55
| Мари Йолинг ||4:03,34
| Мартина Сабликова ||4:05,36
|-
|Командная гонка
|
| Ирен ВюстМаррит ЛенстраМари ЙолингЙорин Ворхёйс||2:59,72
| Луиза ЗлотковскаКатажина Возняк Александра Госс Angelika Fudalej||3:03,83
| Нана ТакагиМаки ТабатаАяка КикутиМисаки Ошигири||3:04,00
|-
| Масс-старт
|
| Ирене Схаутен ||8:32,82
| Ивани Блондин  ||8:32,94
| Ye Jin Jun ||8:33,37
|-
|}

 4-й этап —  Херенвен (12-14 декабря 2014 года) 

 5-й этап —  Хамар (31 января — 1 февраля 2015) 

 6-й этап —  Херенвен (7-8 февраля 2015 года) 

 Финал —  Эрфурт (21-22 марта 2015 года) 

 Общий зачёт Мужчины (первые 10 спортсменов).Женщины (первые 10 спортсменок).

 Зачёт на отдельных дистанциях 
 Итоговое положение (первые 10 спортсменов).Мужчины:

 500 м 

 1000 м 

 1500 м 

 5000 и 10000 м 

 Командная гонка 

 Масс-старт Женщины''':

500 м

1000 м

1500 м

3000 и 5000 м

Командная гонка

Масс-старт

Ссылки 
 Communication № 1889 ISU World Cup Speed Skating 2014/15
 Зачёт Кубка мира 500 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 500 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 1000 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 1000 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 1500 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 1500 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира 3000/5000 м (женщины)
 Зачёт Кубка мира 5000/10000 м (мужчины)
 Зачёт Кубка мира командная гонка (женщины)
 Зачёт Кубка мира командная гонка (мужчины
 Зачёт Кубка мира масс-старт (женщины)
 Зачёт Кубка мира масс-старт (мужчины
 Результаты 1 этапа
 Результаты 2 этапа
 Результаты 3 этапа
 Результаты 4 этапа
 Результаты 5 этапа

Кубки мира по конькобежному спорту
2014 год в конькобежном спорте
2015 год в конькобежном спорте
Зимние виды спорта в сезоне 2014/2015
Кубок мира по конькобежному спорту 2014/2015